Bernhard Bilfinger ist der Name folgender Personen:
* Bernhard Bilfinger (Ingenieur) (1829–1897), deutscher Ingenieur
 Bernhard Bilfinger (Unternehmer, 1862) (1862–1924), deutscher Unternehmer
 Bernhard Bilfinger (Unternehmer, 1889) (1889–1960), deutscher Unternehmer